Плајита има више значења:
 Плајита (Салинас, Порторико)
 Плајита (Јабукоа, Порторико)